Хокотлан има више значења:

 Хокотлан (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хокотлан (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику